Belfast kan syfta på följande:

 HMS Belfast, ett museifartyg i London, Storbritannien
 Short Belfast, ett brittisk militärflygplan

Kanada 

 Belfast (Kanada), ort, Prince Edward Island,

Nya Zeeland 

 Belfast (ort i Nya Zeeland), Canterbury, Christchurch City,

Storbritannien 

 Belfast, stad, Nordirland, 
 City of Belfast, distrikt, Nordirland,

Sydafrika 

 Belfast (kommunhuvudort), Mpumalanga, Nkangala District Municipality,

USA 

 Belfast, Maine, huvudort i Waldo County, Maine, 
 Belfast (ort i USA, New York), Allegany County, 
 Belfast (ort i USA, Pennsylvania), Northampton County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar